Mako est un nom qui désigne :

Personnalités 
 MAKO, seiyū japonaise
 Makoto Iwamatsu, acteur japonais naturalisé américain surnommé Mako
 Lionel Makowski, dessinateur français surnommé Mako
 Marianne Mako (1964-2018), journaliste française
 Mako d'Akishino, fille du prince Akishino du Japon

Toponymie 
 Mako, une commune rurale du Burkina Faso
 Makó, une ville de Hongrie

Informatique 
 Mako, une solution de rendu de template pour TurboGears ;
 Mako, nom de code du Google Nexus 4 ;
 Razer Mako, kit audio 2.1 certifié THX ;
 Mako, moteur de template.

Autres 
  Terme du créole des Antilles françaises désignant un homme particulièrement indiscret et médisant (fém. makrel, subst. makotaj en Guadeloupe, cancan ou milan en Martinique).
 Le requin mako
 Mako, un projet abandonné avion militaire de l'European Aeronautic Defence and Space company
 Jouets Mako, une marque de jouets
 Mako, montagnes russes du parc SeaWorld Orlando

Homonymie de toponyme